Појам Рапалски споразум може да се односи на:
Рапалски споразум (1920), споразум између Италије и Краљевине СХС
Рапалски споразум (1922), споразум између Немачке и Русије